Être libre est le titre de plusieurs œuvres :
 Être libre, une chanson de Jessica Ferley (2000) 
 Être libre, deuxième album de Frédéric Lerner sorti en 2003.
 Être libre, chanson-titre de ce même album.
 Être libre, série de bande dessinée de Marc Bourgne
 Être libre est un film français collectif en 1968